Bilichilde, Bilichildis, Bilchilde, ou Blithilde est un prénom féminin Franc.

Bilichlide célèbres 
 Bilichilde († 610) reine d'Austrasie par son mariage avec Thibert II
 Bilichilde († 675), fille de Sigebert III et femme de Childéric II.
 Bilichilde, femme de Rorgon , comte du Maine
 Bilichilde, fille des précédents, mariée à Bernard II, comte de Poitiers et peut-être à Ramnulf , comte de Poitiers
 Bilichilde, probablement femme d'Anbert le sénateur, considérée à tort comme fille de Clotaire 

Prénom